Djougou steht für:

 Djougou, Stadt und Kommune in der Republik Benin
 Djougou I, Arrondissement im Departement Donga in Benin
 Djougou II, Arrondissement im Departement Donga in Benin
 Djougou III, Arrondissement im Departement Donga in Benin